Il singolare del torneo di tennis Kerrville Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Kim che ha battuto in finale Mardy Fish 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Woodruff (primo turno)
 Jack Brasington (primo turno)
 Kevin Kim (quarti di finale)
 Vince Spadea (primo turno)

 Mardy Fish (finale)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Jan Hernych (secondo turno)
 Robert Kendrick (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kerrville Challenger 2001